Velika nagrada Abu Dabija 2014 je devetnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 23. novembra 2014 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Felipe Massa, tretje pa Valtteri Bottas, oba Williams-Mercedes.

Pred dirko sta imela Nico Rosberg in Lewis Hamilton možnosti za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Rosberg je osvojil najboljši štartni položaj, toda sredi dirke zaradi tehničnih težav z dirkalnikom izgubil vse možnosti za naslov in dirko končal s krogom zaostanka, Hamilton, ki je povedel na štartu, je z zmago osvojil svoj drugi naslov prvaka.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:41,308	
| 1:41,459
| 1:40,480
| 1
|-
! 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:41,207
| 1:40,920
| 1:40,866
| 2
|-
! 3
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:42,346
| 1:41,376
| 1:41,025
| 3
|-
! 4
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:41,475
| 1:41,144
| 1:41,119
| 4
|-
! 5
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:42,302
| 1:42,082
| 1:41,908
| 5
|-
! 6
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:42,137
| 1:41,875
| 1:41,964	
| 6
|-
! 7
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:42,439
| 1:42,168
| 1:42,236
| 7
|-
! 8
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:42,467
| 1:41,940
| 1:42,866
| 8
|-
! 9
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 1:42,104	
| 1:42,198
|
| 9
|-
! 10
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:42,413		
| 1:42,207
|
| 10
|-
! 11
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:42,654	
| 1:42,239		
| 
| 11
|-
! 12
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:42,444	
| 1:42,384		
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:42,746	
| 1:43,074
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:42,768
| 
|
| 18
|-
! 15
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:42,819
|
|
| 14
|-
! 16
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 1:42,860
|
|
| 15
|-
! 17
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 1:44,540
|
|
| 16
|-
! 18
| align="center" | 46
|  Will Stevens
| Caterham-Renault
| 1:45,095
| 
|
| 17
|-
! EX
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:42,495
| 1:42,147
| 1:41,893		
| 19
|-
! EX
|align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:42,204
| 1:41,692	
| 1:41,267
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 55
| 1:39:02,619
| 2
| 50
|-
! 2
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 55
| +2,576
| 4
| 36
|-
! 3
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 55
| +28,880
| 3
| 30
|-
! 4
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 55
| +37,237
| PL
| 24
|-
! 5
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 55
| +1:00,334
| 6
| 20
|-
! 6
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 55
| +1:02,148
| 12
| 16
|-
! 7
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 55
| +1:11,060
| 11
| 12
|-
! 8
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 55
| +1:12,045
| PL
| 8
|-
! 9
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 55
| +1:25,813
| 8
| 4
|-
! 10
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 55
| +1:27,820
| 7
| 2
|-
! 11
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 55
| +1:30,376
| 9
| 
|-
! 12
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 55
| +1:31,947
| 10
| 
|-
! 13
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 54
| +1 krog
| 18
| 
|-
! 14
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg 
| Mercedes
| 54
| +1 krog
| 1
| 
|-
! 15
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 54
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 16
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 54
| +1 krog
| 13
| 
|-
! 17
| align="center" | 46
|  Will Stevens
| Caterham-Renault
| 54
| +1 krog
| 17
| 
|-
! Ods
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 42
| Vibracije
| 16
| 
|-
! Ods
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 26
| Motor
| 15
| 
|-
! Ods
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 14
| Motor
| 5
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014